Indian Blood – cortometraggio western del 1910 prodotto dalla Lubin Manufacturing Company
Indian Blood – cortometraggio western del 1912 prodotto dalla Pathé Frères
Indian Blood – cortometraggio western del 1913 prodotto dalla Bison Motion Pictures
Indian Blood – cortometraggio western del 1914 diretto da Frank E. Montgomery